Le  Championnat d'Europe féminin de basket-ball s’est déroulé en Bulgarie, en 1960.

Récit

Équipes participantes et groupes

Salles

Tour préliminaire

tour de classement

Tour final

Classement final

Liens externes 

  Championnat d'Europe 1960, sur fibaeurope.com

1960
Europe feminin 1960, Championnat d'
Europe feminin 1960, Championnat d'